Ateny – Jako obszar administracyjny głównej gminy, wchodzącej w skład "Wielkich Aten" - stolica i największe miasto Grecji
 Wielkie Ateny
 Ateny – jedna z nomarchii w Grecji
 Ateny – wieś w Polsce, w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim, w gminie Nowinka
 Ateny – osada leśna w Polsce, w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim, w gminie Nowinka

Zobacz też